Puede referirse:
 el nombre común de la planta Linum suffruticosum
 el nombre común de la planta Linum usitatissimum